La famille Çandarlı, Chanderli, Chandarli, Tchanderli, ou Tchandarli, grande famille turque qui a donné plusieurs grands vizirs à l'empire ottoman :
 Çandarlı Kara Halil Hayreddin Pacha (grand vizir 1364-1387) ;
  (grand vizir 1387-1406) ;
 Çandarlı Ibrahim Pacha l'Ancien (grand vizir 1421-1429) ;
 Çandarlı Halil Hayreddin Pacha (grand vizir 1439-exécuté 1453) ;
  (grand vizir 1498-1499).

Toponymes 
 Çandarlı petit port et station balnéaire dans le district de Dikili de la province d'İzmir sur le site de la ville antique de Pitane.